Szitakötő – ragadozó rovar
Művészet
 Szitakötő – 2002-es amerikai film
 Szitakötő – Vámos Miklós regénye
Folyóirat
 Szitakötő – gyermekirodalmi folyóirat